Les Pillards peut faire référence à :
 Les Pillards, film américain sorti en 1948 ;
 Les Pillards, ou La Rançon de la peur, film américain sorti en 1960 ;
 Les Pillards, série télévisée ;
 Les Pillards, roman de l'écrivain américaine Robin Hobb, deuxième partie de la traduction française du roman original City of Dragons paru en 2012.
 Les Pillards, histoire de la série B.D. Saki et Zunie.